Klotho (griechisch Spinnerin) steht für
 Klotho (Mythologie) (in der griechischen Mythologie) eine der vielen Töchter des Zeus
 Klotho (Protein), ein Protein (Hormon), welches bei Mäusen das Leben um zirka 20 bis 30 % verlängern kann
 (97) Klotho, Asteroid
 eine Datenbank mit biochemischen Verbindungen

Siehe auch:
 Klothó – Thread of the Tales, Oper von Martyna Kosecka (2017)